You’ll Never Walk Alone:
 You’ll Never Walk Alone — песня из мюзикла «Карусель», написанная Ричардом Роджерсом и Оскаром Хаммерстайном в 1945 году.
 You’ll Never Walk Alone — альбом Дорис Дэй 1962 года.
 You’ll Never Walk Alone — альбом Элвиса Пресли 1971 года.